Giuseppe Tonnini – scultore italiano
 Luigi Tonnini – politico sammarinese